Rijal ist der Familienname folgender Personen:

 Nagendra Prasad Rijal (1927–1994), nepalesischer Politiker
 Pramila Rijal (* 1985), nepalesische Leichtathletin
 Priti Rijal (* 1991), nepalesische Tennisspielerin
 Saiful Rijal († 1581), Sultan von Brunei

Siehe auch:
 Rial